Лю Лэй (; род. 16 ноября 1987 года, Цзаочжуан, Шаньдун, Китай) — китайский пауэрлифтер-паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине, летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне, летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Китая
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года